Транспорт в Сирии представлен всеми видами. Автомобильные дороги асфальтированы почти повсеместно. Развитая железнодорожная сеть связывает крупные города страны и имеет соединения с соседними странами: Турцией, Ираком, Ливаном и Иорданией. В столице страны Дамаске, городах Алеппо и Латакия имеются международные аэропорты.

Автомобильный транспорт 
Протяжённость автомобильных дорог Сирии по данным 2010 года составляла , из них  (то есть более 90 %) имели асфальтовое покрытие. Развитая сеть автомагистралей составляла , в том числе: 
 M1: Хомс — Латакия, проходит через Тартус, Банияс и Джаблу ().
 M2: Дамаск — граница с Ливаном, проходит через Ас-Сабуру ().
 M4: Латакия — Серакаб, проходит через Эриху и Джиср-аш-Шугур (120 км).
 M5: граница с Иорданией — Дамаск — Алеппо, также проходит через Дараа, Эль-Набк, Хомс и Хаму (). Основная магистраль Сирии.
Основные магистрали Сирии расположены в густонаселённых территориях на западе страны. В восточных, малонаселённых регионах, дороги развиты меньше и, как правило, представляют собой простые двухполосные трассы.

Железнодорожный транспорт 
По состоянию на 2014 год Сирия располагала  железных дорог, в том числе  — с европейской колеёй () и  узкоколейных дорог (). Узкоколейная дорога досталась Сирии в наследство от Османской империи: один её участок соединял Бейрут и Дамаск, другой является частью Хиджазской железной дороги из Дамаска в Медину. Дороги не электрифицированы.

Основные железнодорожные маршруты:
 граница Турции — Алеппо — Хама — Хомс — Дамаск — Даръа — граница Иордании;
 Латакия — Алеппо — Эр-Ракка — Дайр-эз-Заур — Эль-Хасака — Эль-Камышлы — граница с Ираком.
Железные дороги с европейской колеёй находятся в управлении государственной компании «Сирийские железные дороги» (, , ). Узкоколейный участок Хиджазской железной дороги обслуживается компанией «Сирийская Хиджазская железная дорога».

Водный транспорт

Порты 
Сирия имеет несколько морских портов на Средиземном море. Основными являются:
 Банияс;
 Латакия;
 Тартус.

Торговый флот 
По данным 2010 года, торговый флот Сирии насчитывал 16 судов, в том числе:
 4 балкера;
 14 грузовых судов;
 1 ролкер.
166 судов, принадлежащих сирийским компаниям, зарегистрированы в других странах.

Речные пути 
Основной водной артерией Сирии является Евфрат. По состоянию на 2011 год Сирия располагала 900 км водных путей, однако большого экономического значения они не имеют.

Воздушный транспорт 
По данным 2013 года Сирия располагала 90 аэропортами, в том числе 29 аэропортов имели бетонное покрытие. Три сирийских аэропорта являются международными:
 аэропорт Алеппо ;
 аэропорт Дамаска  — крупнейший аэропорт страны;
 Басиль Аль-Асад (Латакия, ).
Национальным авиаперевозчиком Сирии является государственная компания Syrian Arab Airlines.

Трубопроводный транспорт 
По данным 2013 года Сирия располагала  газопроводов и  нефтепроводов.

Примечания

Внешние ссылки